Международный кубок Ниццы 2016 () — международный турнир по фигурному катанию сезона 2016—2017. Это 21-й по счету традиционный турнир, который проходил с 18 по 23 октября 2016 года в курортном французском городе Ницце, на арене «Patinoire Jean Bouin».

Соревнования проходят среди взрослых спортсменов в четырёх дисциплинах: мужское и женское одиночное катание, парное катание и танцы на льду; а среди юниоров только в одиночных разрядах.

Результаты

Мужчины

Женщины 

WD = фигуристка снялась с соревнований.

Спортивные пары 

WD — фигуристы снялись с соревнований.

Танцы на льду 

WD = фигуристы снялись с соревнований.

Призёры юниорского разряда

Юноши

Девушки

Примечания

Ссылки 
 Страница турнира
 Результаты

2016 год в фигурном катании
2016
Фигурное катание в сезоне 2016/2017
Октябрь 2016 года
Спорт во Франции в 2016 году
Кубок